Михалко Степанич (ум. 1256 г.) — новгородский посадник в 1255—1256 гг.

Посадничество 
В 1255 г. восстал новгородский люд с частью боярства (сторонники князя Ярослава Ярославовича) против князя Александра Невского, которых поддержал и тогдашний Новгородский посадник Онанья Феофилатович. На стороне князя выступил Михалко Степанич. В том же году Михалко был назначен на посадничество. Однако в 1256 г. снова произошло восстание против Александра Невского, во время которого был убит посадник Михалко Степанич.

Семья 
 Михалко Степанич
 Твердислав Михалкович
 Степан Твердиславич
 Михалко Степанич
 Фёдор Михалкович

Примечания

Литература 
 Михаил (Михалко) Степанович // Великий Новгород. История и культура IX—XVII веков: Энциклопедический словарь. — СПб.: Нестор-История, 2007. — С. 297.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Новгородские посадники
Умершие в 1256 году